Алекса́ндр Алекса́ндрович Соловьёв:
 Соловьёв, Александр Александрович (1926—2021) — советский и белорусский художник.
 Соловьёв, Александр Александрович (1893—1967) — член-корреспондент АМН СССР.
 Соловьёв, Александр Александрович (род. 1967) — глава Балаковского муниципального района (с 2017).
 Соловьёв, Александр Александрович (1884—?) — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 23 мая 1916.